Jiří Liška ist der Name folgender Personen:

* Jiří Liška (Politiker) (* 1949), tschechischer Politiker
 Jiří Liška (Handballspieler) (* 1952), tschechoslowakischer Handballspieler
 Jiří Liška (Fußballspieler) (* 1982), tschechischer Fußballspieler und -trainer